Empan, unité de longueur ancienne, associée à distance qui sépare le pouce de l'auriculaire dans la main ouverte.
 Empan mnésique, mesure de la capacité de la mémoire à court terme.
 Empan visuel, mesure du nombre de lettres perçues simultanément en lecture rapide.
 Empan (revue), est une revue française de psychologie.